Oscar steht für:

 ein männlicher Vorname, siehe Oskar #Vorname
 Oscar, die umgangssprachliche Bezeichnung des Filmpreises „Academy Awards of Merit“
 (teilweise nur umgangssprachlich) die weltweit wichtigste Auszeichnung in einem Bereich (in Anlehnung an die große Bedeutung des Oscars für die Filmbranche):
 Schach-Oscar, jährliche Auszeichnung für den besten Schachspieler der letzten 12 Monate
 Pulitzer-Preis, der „Oscar“ für Journalismus
 Sesamstraße#Oscar, eine Figur aus der Fernsehserie Sesamstraße
 Oscar (Bühnenstück), Komödie von Claude Magnier (1958)
 Oscar de l’emballage, auch Verpackungsoscar genannt, Auszeichnung der Verpackungsindustrie
 Oscar-Klasse, Klasse von Atom-U-Booten
 Oscar (Schiff), 1866 gebauter Dampfschlepper, später Hilfsschiff der Kaiserlichen Marine
 Oscar (Mythologie), Sagengestalt aus der irischen Mythologie
 davon abgeleitet ein Held im Ossian
 Oscar Mathisen Memorial Trophy, auch Oscar oder Eis-Oscar genannte Sportauszeichnung
 O als Buchstabier-Ansagewort im ICAO-Alphabet („NATO-Buchstabieralphabet“)
 Oscar, die Bordkatze der Bismarck
 Oscar (bionische Katze), erste Katze mit bionischen Prothesen
 Oscar (Therapiekatze), Therapiekatze, im Steere House Nursing and Rehabilitation Center in Providence, Rhode Island
 Oscar Cove, Bucht an der Danco-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Oscar Point, Landspitze an der Scott-Küste, Viktorialand, Antarktika

Filmtitel:
 Bei Oscar ist ’ne Schraube locker, französische Filmkomödie von 1964 mit Louis de Funès
 Oscar (1967), französischer Film von Edouard Molinaro, ebenfalls mit Louis de Funès
 Oscar – Vom Regen in die Traufe, US-amerikanische Neuverfilmung des gleichnamigen 1967er-Films von John Landis

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Oscar (Kentucky)
 Oscar (Louisiana)
 Oscar (Missouri)
 Oscar (Oklahoma)
 Oscar (Pennsylvania)
 Oscar (Texas)
 Oscar (West Virginia)

Oscar ist der Familienname folgender Personen:
 Henry Oscar (1891–1969), britischer Schauspieler

Oscar ist der Künstlername folgender Personen:
 José Oscar Bernardi (* 1954), brasilianischer Fußballspieler
 Oscar (Fußballspieler, 1991) (Oscar dos Santos Emboaba Júnior; * 1991), brasilianischer Fußballspieler
 Óscar (Fußballspieler, 1998) (Óscar Rodríguez Arnaiz; * 1998), spanischer Fußballspieler

Oscar war der Kampfname von
 Otelo Saraiva de Carvalho (1936–2021), portugiesischer Offizier

OSCAR steht für:
 OSCAR (Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio), künstliche, erdumlaufende Satelliten mit Amateurfunk-Nutzlast
 OSCAR (Protokoll) (Open System for Communication in Realtime), Netzwerkprotokoll für Instant Messaging
 OSCAR (Schifffahrt), ein in Österreich entwickeltes Assistenzsystem für das Navigieren von Schiffen auf See

OScar steht für:
 OScar (Open Source Car), Projekt mit dem Ziel, ein Auto komplett im Internet zu entwickeln
 den Markennamen des lettischen Automobilherstellers Ogres Servisa Centrs

OSCar steht für:
 Oscar (Automarke) (Eigenschreibweise OSCar), ehemalige dänische Automarke

Siehe auch:

 Oskar (Begriffsklärung)
 Oscar und Lucinda, US-amerikanisch-britisch-australisches Filmdrama (1997)

OSCAR